Les Grandes Baigneuses peut faire référence aux tableaux suivants :

 Les Grandes Baigneuses d'Auguste Renoir (1884-1887)
 Les Grandes Baigneuses de Paul Cézanne (1894-1905)